Helgi Sigurðsson (ur. 17 września 1974 w Reykjavíku) – islandzki piłkarz, napastnik, zawodnik klubu Fram.

Kariera klubowa 
Sigurðsson jest wychowankiem klubu Víkingur Reykjavík. Następnym jego zespołem był Fram. W 1995 roku wyjechał za granicę, trafiając do niemieckiego VfB Stuttgart. Następnie reprezentował barwy innego niemieckiego klubu Tennis Borussia Berlin, ponownie Fram, norweskiego Stabæk Fotball, aż w 1999 roku trafił do greckiego Panathinaikos AO. Wytrzymał w tym klubie do 2001 roku, kiedy to trafił do norweskiego klubu Lyn Fotball. Kolejnymi klubami były duński Aarhus GF, Fram, Valur Reykjavík i Víkingur Reykjavík. Od 2013 roku po raz czwarty w karierze reprezentuje barwy klubu Fram.

Kariera reprezentacyjna 
Ma na koncie 62 mecze rozegranych w reprezentacji Islandii, dla której zdobył dziesięć bramek. Debiutował 31 sierpnia 1993 roku w towarzyskim meczu przeciwko USA. Na boisku pojawił się w 57 minucie.

Przypisy

Bibliografia 
 
 Profil na stronie worldfootball.net

Reprezentanci Islandii w piłce nożnej
Piłkarze Knattspyrnufélagið Fram
Piłkarze VfB Stuttgart
Piłkarze Tennis Borussii Berlin
Piłkarze Stabæk Fotball
Piłkarze Panathinaikosu AO
Piłkarze Lyn Fotball
Piłkarze Aarhus GF
Urodzeni w 1974
Ludzie urodzeni w Reykjavíku